Christian County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Christian County, Illinois 
 Christian County, Kentucky 
 Christian County, Missouri